El Torneig de Marsella 2017, conegut oficialment com a Open 13 2017, és una competició tennística sobre pista dura dins les sèries 250 de l'ATP. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 26 de febrer del 2017 al Palais des Sports de Marsella, França.

El tennista local Jo-Wilfried Tsonga va guanyar el segon títol de l'any, aconseguits de forma consecutiva, i també fou el tercer a Marsella (2009 i 2013).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017